Соревнования по дзюдо среди мужчин в весовой категории до 90 кг на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 10 августа во втором зале «Арены Кариока». В соревнованиях приняли участие 35 спортсменов из 35 стран. Олимпийским чемпионом 2012 года в данной категории являлся южнокорейский дзюдоист Сон Дэ Нам, который после Игр в Лондоне завершил спортивную карьеру.

Обладателем золотой награды на Играх в Рио-де-Жанейро стал бронзовый призёр последнего чемпионата мира представитель Японии Масю Бейкер, победивший в финале ещё одного обладателя бронзы мирового первенства 2015 года грузина Варлама Липартелиани. Бронзовые награды разделили между собой действующий чемпион мира из Южной Кореи Квак Тонхан и китайский дзюдоист Чэн Сюньчжао.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Результаты

Предварительные встречи 
Соревнования по дзюдо проводятся по системе с выбыванием. В утешительный турнир попадают спортсмены, проигравшие полуфиналистам соревнований.

Секция 1

Секция 2

Утешительный турнир 
По правилам Олимпийского турнира по дзюдо разыгрываются два комплекта бронзовых медалей. При этом два человека попадают в матч за 3-е место из полуфинальных схваток, а ещё два отбираются из утешительного раунда среди проигравших в четвертьфинале.

Финал

Ссылки 
 Результаты  на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Результаты на сайте Sports-reference.com
 Олимпийский турнир  на сайте Международной федерации дзюдо (IJF)